Лёфквист () — шведская фамилия. Представители:
 Лёфквист, Вильям (1947—2016) — шведский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде.
 Лёфквист, Давид (род. 1986) — шведский футболист.
 Лёфквист, Томас (род. 1984) — шведский профессиональный шоссейный велогонщик.